Кубок Шпенглера 1968 — 42-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1968 року.

Груповий турнір

Фінали 
Матч за 3-є місце
 Збірна Фінляндії-2 —  Швейцарія 7:4

Фінал
 Дукла Їглава —  Регле БК 6:0

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1968»  
 «Кубок Шпенглера 1968»  

1968
1968 у хокеї з шайбою
1968 у швейцарському спорті